Blatnica je naseljeno mjesto entitetskom linijom podijeljeno između općina Teslić, Republika Srpska i Zenica, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Blatnica
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Srbi 
|2.768 (95,77%)
|2.777 (94,26%)
|2.650 (97,53%) 
|-
|Hrvati
|40 (1,38%)
|29 (0,98%)
|39 (1,43%)
|-
|Muslimani 
|7 (0,24%)
|10 (0,33%)
|7 (0,25%)
|-
|Jugoslaveni
|60 (2,07%)
|109 (3,69%)
|7 (0,25%)
|-
|ostali i nepoznato
|15 (0,51%)
|21 (0,71%)
|14 (0,51%)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|2.890|2.946|2.717'|}

Izvor

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL)

 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Republici Srpskoj
Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji